Para otros usos, véase Bumping (desambiguación).

El bumping es un subestilo de música electrónica procedente del hardhouse. Su nombre procede de la palabra inglesa "bump", que significa "bote", de manera que Bumping viene a significar "botando", "botar", acción de dar botes. Se caracteriza sobre todo por su peculiar contrabajo agudo. Su ritmo es muy marcado, acompasado y repetitivo, y por ello las canciones de este tipo son muy apropiadas para ser bailadas en discotecas. Es una variedad del hardhouse diferente del poky.

Inicios 
El bumping se inicia con la formación de los productores neerlandeses Klubbheads, formada por los productores Dj IttyBitty (Addy van der Zwan), Dj Boozywoozy (Koen Groeneveld), DJ Poisi y DJ Greatski (Jan Voermans), es por ello que fuera de España el sonido Bumping es también conocido como sonido Klubb.,

El Bumping en el resto del mundo 
En el resto del mundo, podemos escuchar Bumping principalmente en países como Reino Unido, Polonia, Francia, Australia, Holanda, Rumania y Rusia. Actualmente el bumping está pasando por un gran auge en torno a países como Polonia y Rusia. En Polonia destaca el "Pumpingland" un festival de bumping, hardbass y scouse house que atrae a cientos de personas de toda Europa. En algunas zonas de Rusia el Bumping ha llegado a adquirir cierta notoriedad, conociéndose allí como Pumping, y siendo las producciones de aquel país algo más contundentes. Destaca un subgénero del bumping propio de Rusia conocido como Hard Bass, mucho más contundente que el sonido del que proviene, siendo originario de la ciudad de San Petersburgo, donde se organiza una gran fiesta anual, el Pumping Storm, creado por la pareja de djs XS Project. En Polonia se han creado las fiestas Pumpingland por los djs y productores Clubbasse. Otros productores internacionales son Break Sun Project, Sonic Mine, Alex K, Dj Bar@bass, Dj Lolo, Pozitive Dance, XS Project, Dj Yurbanoid, Dj Chuck, Dj Snat, Dj Niels, Kolbaser Proyect, Andy Witby, Andy Wee,Dj Blackman, y Dj Satana, Dj Solomillo.

Distribución y Discotecas en España 
En España, el bumping es el estilo de hardhouse que predomina en la zona norte: País Vasco, Aragón, Navarra, Cantabria, La Rioja, Burgos, Soria, Palencia y Roderos (León), frente al poky que predomina en el resto del país.

 Existen o han existido discotecas que reproducen principalmente música bumping: GARDEN, Jazz Berri, Itzela Multiplex en su sala Dcibelia, VENECIA, NON -con su sesión 'Crazy'- , Image, Pk2 Zalla, Anaconda Bumping Sesions, Rockola, Sound... En el País Vasco algunos apuntan como la época de mayor auge de este estilo en los años 2002-2005, durante los cuales destacó la sala Jazz Berri de Arroa (Guipuzkoa). Tras el cierre de la sala Jazz Berri, dio comienzo una época con sesiones en la Crazy de la discoteca Non, en Lemona.

Actualmente todas las salas estan cerradas por la pandemia del covid19.

El Bumping actualmente 
El Bumping actualmente ha reducido su desarrollo. Actualmente se favorece otro estilo llamado Hard Bass, que se considera la versión dura del Bumping, con el bajo más seco y cortante, con mayor relevancia del rebote que se produce cuando emplastas la cabeza contra el piano.

Principales deejays y sellos discográficos del estilo 
Actualmente muy pocos deejays apuestan por el estilo, aunque cabe destacaral deejay que siempre ha estado apoyándolo: Ivan Jazz.
Dentro del estilo Hardbass internacional tenemos a Aureliov kazuelenko, Escavechof, XS Project (hermano perdido de Tss Proyect), Mystery System sounds, Yurbanoid, NI Battery, Sonic Mine, y Snat......

Géneros de música electrónica